

Села:
 Піддубне — Донецька область, Великоновосілківський район
 Піддубне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Піддубне — Львівська область, Червоноградський район

 Піддубне — колишнє село Софіївського району Дніпропетровської області знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27 липня 1989 року

Піддубне — село, Мінська область, Смолевицький район